Jubiläum steht für:

 Jubiläum, einen Jahrestag
 Jubiläum (Theaterstück), Theaterstück von George Tabori (1983)

Das Jubiläum steht für:

 Das Jubiläum (Tschechow), Bühnenstück von Anton Tschechow (1981)
 Das Jubiläum (1933), deutscher Film  
 Das Jubiläum (1962), deutscher Film von Peter Zadek  
 Das Jubiläum (2004), deutscher Film von Klaus Charbonnier 
 Wilsberg: Das Jubiläum, deutscher Fernsehfilm von Reinhard Münster (2008)

Siehe auch:
 Buch der Jubiläen, apokryphe Schrift